Chihiro Fujimi es un personaje ficticio de la serie de manga y anime de temática seinen Aa! Megami-sama, creada por Kōsuke Fujishima

Chihiro Fujimi es la propietaria de Whirlwind y también el expresidente del Motor Club de Instituto tecnológico de Nekomi. Chihiro aparece por primera vez cuando Keiichi y el resto del Club estaban diseñando una moto miniatura. Chihiro llegó, y cuando se dio cuenta de que Keiichi Morisato era el nuevo director que reemplazo a Tamiya y Otaki, ella lo desafió a una carrera de motos miniatura. 

A pesar de que parezca que alberga una personalidad extremadamente competitiva e implacable, Chiriho parece ser una persona muy amable y nunca duda en ayudar a un amigo necesitado. Ella es rápida para revelar sus sentimientos, que se muestra por su apertura con Belldandy la vez que la conoce, aunque esto podría deberse a la personalidad calmanda de Belldandy.

Más tarde, se revela después de una caza del Tesoro, en la que se encuentran dos anillos, que Tamiya y Otaki estaban enamorados de Chihiro en un tiempo. Chihiro rechazo a ambos, por el bien del club. 

Cuando Chihiro entra en la historia, está trabajando en una pista de carreras con un equipo, construyendo poderosas máquinas para una empresa. Sin embargo, a pesar de que una vez fue el trabajo de su sueños, es evidente que ella no disfruta tal como lo hacía antes. Después de derrotar a Keichi en la carrera de motos en miniatura, ella sale de su trabajo para dedicarse a su verdadera pasión en la vida.

Más tarde, Chihiro abre su propia tienda llamada Whirlwind. Después de que abre oficialmente, ella emplea a Keiichi y a Belldandy. el local donde se establece Whirlwind es el mismo tráiler que solía albergar al Club del Motor, que fue trasladado a la ex vivienda del Club de las Cuatro ruedas. 

Ella también tiene una debilidad muy profunda por cosas lindas, como juguetes, niños, lindos coches y gatos

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima